Ортак () — маленький остров в проливе Ла-Манш в составе Нормандских островов в 5 км к западу от острова Олдерни, коронного владения Великобритании Гернси.

Как и многие другие острова Ла-Манша, название острова древнеисландского происхождения: Or — край, Etac — масса.

На острове есть колония морских птиц северных олушей.

Географические координаты острова Ортак — .

Ссылки